Wyre steht für:

 Wyre (Insel), Insel der Orkneys, Schottland 
 River Wyre (Morecambe Bay), Fluss zur Morecambe Bay in Lancashire, England 
 Wyre Light, Leuchtturm in der Morecambe Bay in Lancashire, England
 Wyre Dock Railway Station, Bahnhof in Fleetwood, Lancashire, England
 Wyre and Preston North (Wahlkreis), Wahlkreis in Lancashire, England
 Borough of Wyre, Verwaltungsbezirk in Lancashire, England
 The Wyre (Hörfunksender), Radiosender in Nord-Worcestershire
 Wyre Piddle, Dorf in Worcestershire 
 Afon Wyre, Fluss in Cardinganshire, Wales 

Siehe auch:
 Wyre Forest
 Wyer
 Wire